Осинка — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Осинка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Осинка — деревня в Юрлинском районе Пермского края.
 Осинка — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Реки 
 Осинка — река в Новгородской и Ленинградской областях, приток Оскуи.
 Осинка — река в Пензенской области, приток Иванырса.
 Осинка — река в Пермском крае, приток Камы.

Другое 
 Осинка (осиновка) — традиционная небольшая поморская лодка или челн, которая изготовлялась из цельного осинового ствола.